Olmedillo de Roa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olmedillo de Roa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Olmedillo de Roa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar